Pyramid Mountain kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pyramid Mountain, Antarktis,

Kanada 

 Pyramid Mountain, Alberta, berg, 
 Pyramid Mountain, British Columbia, berg,